

События 
 Консулы Флавий Константин и Флавий Руф.
 Февраль — Рицимер возвёл своего друга Майориана в звание начальника конницы. Апрель — Майориан провозглашён императором.
 457—461 — Император Западной Римской империи Майориан (ум.461, 7.8).
 Образование Бургундского королевства со столицей в Лионе.
 Смерть Маркиана. Полководцы Аспар и сын Аспара Ардавупий возвели на престол Льва, служившего у них куратором.
 457—474 — Император Византии Лев I Макелла (ок.400-474, 18.1).
 Эфталитская интервенция в Персию для поддержки Пероза.

Скончались 
 Авит
 Маркиан
 блаж. Феодорит епископ Кирский

См. также